

Geografia 
Roni – città della Nigeria

Musica 
Roni – singolo di Bobby Brown del 1988

Persone 
Luigi Roni (1942-2020) – cantante lirico italiano
Ronei Gleison Rodrigues dos Reis, meglio noto come Roni (1991) – calciatore brasiliano